de Standaardmandarijnse naam van een Gemeente (China), een bestuurlijke vorm in de Volksrepubliek China
Xiang (taal), een Chinese taal
Xia Xiang, een keizer tijdens de Xia-dynastie
de afkorting van Hunan, een provincie in midden-China
Xiang (rivier), een rivier in Hunan
Liu Xiang, een Chinese atleet

Xiangyu